Die Synot Liga 2014/15 war die 22. Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball der Männer. Von der Spielzeit 1997/98 bis einschließlich der Saison 2013/14 hieß die höchste tschechische Spielklasse Gambrinus Liga. Nach 17 Jahren kam es zu einem Namenswechsel, die Namensrechte an der Liga sicherte sich das Unternehmen Synot, das unter anderem in den Bereichen Lotterie, Sportwetten, IT-Dienstleistungen, Sicherheitsdienste und Tourismus aktiv ist.

Die Saison begann am 25. Juli 2014 und endete am 30. Mai 2015. Vom 2. Dezember 2014 bis 19. Februar 2015 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Die beiden Erstplatzierten der Saison nahmen gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2015/16 teil. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier nahmen an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2015/16 teil.

Stadien und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15